In 1936 werd het 6e profseizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbaldivisie van Argentinië. De competitie werd in twee verdeeld, een Copa de Honor en Copa Campeonato. Beide kampioenen speelden tegen elkaar voor de algemene titel, die River Plate won.

Eindstand

Copa de Honor

Topschutters

Copa Campeonato

Topschutters

Finale

Externe link 
 Argentinië 1936 op RSSSF

Argentijns voetbalseizoen
Competitievoetbal 1935/36